Důl Jan je název nebo součást názvu více dolů:

 Důl Jan (Libušín) – černouhelný důl v Libušíně v kladensko-rakovnické uhelné pánvi
 Důl Jan (Otvovice) – černouhelný důl v Otvovicích v kladensko-rakovnické uhelné pánvi
 Důl Jan SDF (Slezská Ostrava) – černouhelný důl ve Slezské Ostravě v ostravsko-karvinské uhelné pánvi
 Důl Jan Karel – černouhelný důl v Karviné-Dolech v ostravsko-karvinské uhelné pánvi
 Důl Jan Maria – černouhelný důl ve Slezské Ostravě v ostravsko-karvinské uhelné pánvi
 Důl Jan Šverma – černouhelný důl v Mariánských Horách v ostravsko-karvinské uhelné pánvi
 Důl Jan Šverma (Žacléř) – černouhelný důl v Žacléři v žacléřsko-svatoňovické uhelné pánvi
 povrchový důl Jan Šverma – hnědouhelný lom u Okořína v mostecké uhelné pánvi
 Důl Jan Žižka – hnědouhelný důl v Chomutově v mostecké uhelné pánvi
 Důl Jan I a II v Mariánských Radčicích – starší jméno hnědouhelného dolu Kohinoor I a II v mostecké uhelné pánvi
 Důl Jan v poušti v Novém Zvolání – rudný důl v přísečnicko-měděneckém rudním revíru
 Důl Jan v Rohatci – lignitový důl v jihomoravské lignitové pánevi